La Marcia dei difensori di Mosca (), nota anche come Canto dei difensori di Mosca (), è una marcia militare sovietica, composta durante la seconda guerra mondiale da Boris Mokrousov e Aleksej Surkov.

Storia 
Il testo della marcia fu scritto da Aleksej Surkov e pubblicato per la prima volta, col nome di Pesnja zaščitnikov Moskvy, sulla Večenjaja Moskva l’11 novembre 1941, mentre le truppe tedesche, nel contesto dell’operazione Barbarossa, erano a pochi chilometri dalla capitale sovietica. Appena dopo la sua pubblicazione il Centro studi per i Cinegiornali sovietico decise di far musicare il testo a Boris Mokrousov, il quale venne richiamato a Mosca da una Sebastopoli sotto assedio. La marcia venne poi inserita in molti cinegiornali e documentari propagandistici, tra cui Razgrom nemeckich vojsk pod Moskvoj. Durante la destalinizzazione il testo venne modificato per rimuovere alcuni riferimenti indiretti a Stalin.

Testo

Note

Voci correlate 
 Battaglia di Mosca
 Coro dell'Armata Rossa

Collegamenti esterni 
 

Canzoni sovietiche sulla seconda guerra mondiale